Альбомы:
 You and I — сборник Джеффа Бакли (2016).

Песни:
 «Yoü and I» — сингл Леди Гага (2011).

См. также 
 Ты и я